Fula pode se referir a:

 Fulas - grupo étnico que compreende várias populações espalhadas pela África Ocidental.
 Língua fula - idioma falado pelos fulas.

Desambiguação